«Maximalism» — четвертий студійний альбом шведського павер-металкор-гурту Amaranthe. Реліз відбувся 21 жовтня 2016. Останній альбом із вокалом Джейка І. Лундберга.

Список композицій

Учасники запису 
 Еліз Рюд — чистий жіночий вокал
 Джейк І. Лундберг — чистий чоловічий вокал
 Генрік Енґлунд Вільємссон — гроулінг
 Олоф Морк — гітара, клавішні
 Йоган Андреассен — бас-гітара
 Мортен Лове Сорен — ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Amaranthe
Альбоми шведських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Spinefarm Records